Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 1998 to 8. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował zawody dla kobiet i mężczyzn w cross-country, downhillu oraz (po raz pierwszy w historii) dual-slalomie. Pierwsze zawody odbyły się 28 marca w amerykańskim Napa Valley, a ostatnie 6 września 1998 roku w kanadyjskim Bromont.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Włoszka Paola Pezzo wśród kobiet oraz Francuz Miguel Martinez wśród mężczyzn, a w downhillu: Amerykanka Missy Giove wśród kobiet oraz Włoch Corrado Hérin wśród mężczyzn. W tym sezonie w cross-country triumfowali: Kanadyjka Alison Sydor wśród kobiet oraz Australijczyk Cadel Evans wśród mężczyzn, a w downhillu najlepsi byli: Francuz Nicolas Vouilloz wśród mężczyzn i jego rodaczka Anne-Caroline Chausson wśród kobiet. W dual-slalomie zwyciężyli: Amerykanin Brian Lopes wśród mężczyzn oraz Australijka Katrina Miller wśród kobiet.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Dual-slalom

Linki zewnętrzne 
  

1998 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim